

Patronymie
 Alexander von Senger (1880-1968) est un architecte et théoricien de l'architecture suisse.
 Frido von Senger (1891-1963) est un General der Panzertruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Frank Senger (1954-2016) est un acteur américain.
 Geneviève Senger (1956- ), est un auteur jeunesse.
 Tommy Senger (1982- ) est un joueur français de volley-ball.

Homonymie de patronyme